Botnsheiði kan syfta på följande platser:

Island 

 Botnsheiði (hed i Island, Västfjordarna), 
 Botnsheiði (hed i Island, Västlandet), 

Robotskapade Islandförgreningar